Broj 1 domaći singlovi 2009. (Hrvatska)
 Broj 1 inozemni singlovi 2009. (Hrvatska)